NUTS — Номенклатура територіальних одиниць для цілей статистики. 
 Nuts — британський чоловічий журнал. 
 Nuts — шоколадний батончик.